Stockgrund kan syfta på följande platser:

Åland 

 Stockgrund (Vårdö, Åland), 
 Stockgrund (Eckerö, Åland),